Amadjuak, Jezero, jezero u Kanadi
 Amadjuak (rijeka), Kanada
 Amadjuak, Nanavut, Kanada